Termenul disc se poate referi la:

 Disc (geometrie), formă geometrică definită ca o regiune din plan mărginită de un cerc; 
 Disc (sport), disc lenticular de greutate mare, folosit de sportivii care practică aruncarea discului, probă sportivă din cadrul atletismului.
 Disc (în tehnică), placă circulară metalică sau din alte materiale, frecvent rotitoare (ex. discuri de turbine); sinonim: placă rotundă.
 Disc intervertebral, o articulație cartilaginoasă a vertebrelor (v. și scheletul uman).
 Disc dur, dispozitiv electro-mecanic încapsulat, folosit la stocare permanentă a datelor și informațiilor.
 Disc compact (CD), mediu de stocare în formă de disc, inscripționat optic și folosit la stocarea de date și informații.
 Disc DVD, succesorul CD-ului, care poate stoca de 7 ori mai multă informație ca un CD.
 Disc Blu-ray, un alt mediu de stocare a datelor și informațiilor.
 Disc de vinil, mediu de stocare analogic inscripționat mecanic și folosit pentru înregistrări muzicale.

Vezi și 
 Dischetă
 Discworld, serie de nuvele de Terry Pratchet.